«Гу́лбене» () — латвийский футбольный клуб из города Гулбене.

Основано в 2005 году, как футбольное общество «Гулбене 2005» (). В 2010 году, за 3 тура до окончания Первой лиги, «Гулбене 2005» заняло 1-е место и досрочно обеспечило место в Высшей лиге 2011. Перед сезоном 2011 футбольный клуб убрал из своего названия год основания.

3 июня 2015 года решением комиссии ЛФФ по дисциплинарным делам клуб из-за грубых нарушений спортивной этики был исключён из чемпионата.

Результаты выступлений

Состав команды образца 2015 года

Основной состав

Молодёжный состав

Официальные лица (2015 год)

Главные тренеры 
  Гатис Риквейлис (2005—2009)
  Михаил Конев (2010—2012)
  Игорь Кораблёв (2013—2014)
  Владимир Пачко (с 2015 года)

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 5:1 («МЕТТА/ЛУ», 2012).
 Наиболее крупное поражение: 0:5 («Сконто», 2011; «Вентспилс», 2012).

Известные игроки 

  Тосикадзу Ириэ
  Владимир Камеш
  Ясухиро Като
  Олег Лайзан
  Ёсукэ Сайто
  Масаки Хэмми
  Ю Мён Ги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Гулбене